Lijst van gemeentelijke monumenten in Noordeinde (Alkmaar)
 Lijst van gemeentelijke monumenten in Noordeinde (Nieuwkoop)
 Lijst van gemeentelijke monumenten in Noordeinde (Oldebroek)